Waters House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Waters House (Fordyce, Arkansas), NRHP-ID 82000808
 Waters House (Sevierville, Tennessee), NRHP-ID 75001784